Malafejew ist der Familienname folgender Personen:

 Wjatscheslaw Alexandrowitsch Malafejew (* 1979), russischer Fußballspieler